

Patronyme 

 David Plouffe (1967-), consultant politique du Parti démocrate américain ;
 Katherine Plouffe (1992-), joueuse canadienne de basket-ball ;
 Maeve Plouffe (1999-), coureuse cycliste australienne ;
 Michelle Plouffe (1992-), joueuse canadienne de basket-ball ;
 Simon Plouffe (1956-), mathématicien canadien ;
 Trevor Plouffe (1986-), joueur de baseball.

Voir aussi 

 L'Abord-à-Plouffe, une partie du quartier de Chomedey à Laval, Québec
 Les Plouffe, un roman de Roger Lemelin paru en 1948
 La Famille Plouffe, un radioroman et un téléroman québécois
 Les Plouffe (aussi connu sous le titre Il était une fois des gens heureux... Les Plouffe), un film de Gilles Carle
 Le Crime d'Ovide Plouffe, un film de Denys Arcand

Homonymie
Homonymie de patronyme